Saint-Mards (Seine-Maritime)
ook:
Saint-Mards-de-Blacarville, Eure 
Saint-Mards-de-Fresne, Eure 
Saint-Mards-en-Othe, Aube 

gemeenten met de naam Saint-Mard 
gemeenten met de naam Saint-Mars